Il singolare del torneo di tennis Kosice Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Horst Skoff che ha battuto in finale Iztok Bozic 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Thomas Enqvist (secondo turno)
 Horst Skoff (Campione)
 Lionel Roux (primo turno)
 Xavier Daufresne (primo turno)

 Gérard Solvès (secondo turno)
 Fabrice Santoro (quarti di finale)
 Filip Dewulf (quarti di finale)
 Hernán Gumy (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Kosice Challenger 1994